Älvsborgs garnison kan syfta på

 Älvsborgs garnison – bemanning av Älvsborgs slott, se Artilleriregementet (gamla)#Historia
 Älvsborgs garnison – bemanning av Nya Älvsborg, se Nya Älvsborg